Эммануил Маркович Браверман (25 июня 1931, Москва — 26 апреля 1977, там же) — советский математик, кибернетик и экономист. Доктор физико-математических наук (1967), профессор (1969).

Биография 
Э. М. Браверман окончил с серебряной медалью московскую среднюю школу № 401 (1949), затем Московский энергетический институт в 1955 году. Работал в конструкторском бюро «Цветметавтоматика». Прошёл аспирантуру в Институте автоматики и телемеханики АН СССР под научным руководством М. А. Айзермана (1960—1963), после чего защитил диссертацию кандидата физико-математических наук и продолжил работать научным сотрудником в этом институте, специализируясь на проблемах распознавания образов. Был одним из ведущих исследователей в этой области в СССР. Разработал геометрический подход в распознавании образов, предложил «гипотезу компактности» (1960). Совместно с М. А. Айзерманом и Л. И. Розоноэром стал создателем метода потенциальных функций в теории распознавания, — классического метода в теории обучения машин.

В 1965 году закончил механико-математический факультет МГУ (инженерный поток). Занимался лингвистическим подходом к распознаванию сложных объектов и теорией анализа данных (класс методов экстремальной группировки параметров). С 1968 года сконцентрировался на вопросах математической экономики, модели функционирования экономической системы при неравновесных ценах. Перевёл ряд научных монографий с английского на русский язык.

С 1969 года — профессор кафедры инженерной кибернетики Московского института стали и сплавов.

Сыновья — математики Александр Браверман и Максим Браверман (профессор Северо-Восточного университета в Бостоне).

Умер в 1977 году. Похоронен на Введенском кладбище (6 уч.).

Монографии 
 А. Г. Аркадьев, Э. М. Браверман. Обучение машин распознаванию образов. М.: Наука, 1964. — 112 c.
 E. M. Braverman. Training Pattern-Recognition Machines. Foreign Technology Division, 1966.
 A. G. Arkadev, E. M. Braverman. Zeichenerkennung und maschinelles Lernen. Oldenbourg, 1966.
 A. G. Arkadev, E. M. Braverman. Computers and Pattern Recognition. Thompson Book Company, 1967.
 A. G. Arkadev, E. M. Braverman. Teaching Computers to Recognize Patterns. Academic Press, 1967.
 М. А. Айзерман, Э. М. Браверман, Л. И. Розоноэр. Метод потенциальных функций в теории обучения машин. М.: Наука, 1970.
 А. Г. Аркадьев, Э. М. Браверман. Обучение машины классификации объектов. М.: Наука, 1971.
 Э. М. Браверман. Математические модели планирования и управления в экономических системах. М.: Наука, 1976.
 M. A. Aizerman, E. M. Braverman, L. I. Rozonoer. Rozpoznawanie obrazów: metoda funkcji potencjalnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976.
 Э. М. Браверман, М. И. Левин. Неравновесные модели экономических систем. М.: Наука, 1981.
 Э. М. Браверман, И. Б. Мучник. Структурные методы обработки эмпирических данных. М.: Наука, 1983.

Примечания

Ссылки 

Преподаватели МИСиСа
Выпускники МЭИ
Доктора физико-математических наук
Математики СССР
Экономисты СССР
Экономисты по алфавиту
Математики по алфавиту
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Родившиеся в 1931 году
Родившиеся 25 июня
Умершие в 1977 году
Умершие 26 апреля
Кибернетики СССР
Сотрудники ИПУ РАН
Переводчики СССР
Учёные МИСиС
Похороненные на Введенском кладбище